Westlake puede referirse a:

Lugares

Australia
Westlake, un suburbio de Brisbane.

Nueva Zelanda
Westlake, un suburbio de Auckland.

Estados Unidos
Westlake, un suburbio de Daly City, California;
Westlake, un suburbio de Los Ángeles, California;
Westlake, una ciudad ubicada en la parroquia de Calcasieu, Luisiana;
Westlake, una ciudad ubicada en el condado de Cuyahoga, Ohio;
Westlake, un área no incorporada ubicada en el condado de Lane, Oregón;
Westlake, un pueblo ubicado en el condado de Tarrant, Texas;
Westlake, un suburbio de Seatle, Washington;
Westlake Corner, un lugar designado por el censo en el condado de Franklin, Virginia;
Westlake Village, una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, California;
West Lake Hills, una ciudad ubicada en el condado de Travis, Texas.

Personas
Clive Westlake (1932–2000), compositor británico;
David Westlake (1965–) , cantante y compositor británico;
Donald E. Westlake (1933–2008), autor estadounidense;
John Westlake (1828–1913), escritor inglés;
Nathaniel Westlake (1833–1921),  artista británico;
Nigel Westlake (1958–), compositor australiano; o
Philip Westlake, pintor británico.